Out of Control ():

 Out of Control — альбом британской поп-группы Girls Aloud.
 «Out of Control» — песня американской рок-группы Hoobastank.
 «Out of Control» — песня американской панк-рок-группы Rancid.
 «Out of Control» — песня британского электронного дуэта The Chemical Brothers.
 «Out of Control» — песня британской рок-группы The Rolling Stones.

См. также 
 «Неподконтрольно / Out of Control» — студийный альбом российской певицы Валерии